André Martin, né en 1955 à Chamoson (Valais), est un producteur suisse de films.

Biographie 
Après un baccalauréat littéraire au Collège des Missions du Bouveret, il suit des études de philosophie politique à l'Université de Genève où il obtient en 1983 une Licence en Lettres, licence spéciale en Philosophie. Suivent deux années de bohème, rythmées par de très nombreux voyages aux quatre coins du monde.

En 1985, il est engagé comme producteur de films chez Light Night Production, structure au sein de laquelle il produit en compagnie de Philippe Berthet, directeur de la fiction à la Télévision Suisse Romande, des films de Raul Ruiz, Pierre Maillard et Patricia Plattner. À partir de 1989, il crée deux maisons de production, dédiées aux films de fiction (Artimage) et aux films institutionnels (Images&co), avant de rejoindre comme actionnaire et producteur associé la société Caravan Productions.

Depuis 1998, l’ensemble de ses activités de producteur sont regroupées au sein de la société Bohemian Films, dont 30 longs métrages de fiction et de nombreux films institutionnels pour la plupart des marques horlogères suisses ainsi que plusieurs séries sur les métiers d’art pour la Fondation de la Haute Horlogerie.

En 2017, il lance la collection « Les Pionnières », série de portraits de femmes exceptionnelles, des films de fiction pour le cinéma et la télévision : La Lumière de l’espoir consacré à Élisabeth Eidenbenz et à la maternité d’Elne, tourné en Catalogne, Insoumises consacré à l’extraordinaire destin d'Henriette Favez, tourné à Cuba, Sur les traces d’Ella consacré à Ella Maillart, tourné au Kirghizistan.

Il est également auteur de plusieurs ouvrages : À la dérive dans Buenos Aires, roman, Éditions Notari, 2018, Vingt petites îles dans la nuit, recueil de poèmes en prose et encres de Chine, Éditions Notari, 2020, L’Océan pour tombeau, à paraître,  2022.

Filmographie partielle 

 1987 : Poisons de Pierre Maillard
 1987 : La Chouette aveugle de Raul Ruiz
 1988 : À Tire-cœur de M.L. Felber 
 1988 : L’Île d’Amour de R. Bouvier
 1989 : Lavomatic de M.L. Felber
 1990 : L’Homme de la Place rouge de S.Bodrov
 1990 : Bucarest la mémoire mutilée de Sophie Martre
 1991 : Pierre qui Brûle de L.Kaneman
 1992 : Rosen Emil de Radu Gabrea

 1992 : Les Gants d’Or d’Akka de N. Wadimoff
 1993 : Joe et Marie de Tania Stöcklin
 1994 : Mondialito de Nicolas Wadimoff
 2000 : Bienvenue à Globalcorp de Lorenzo Gabriele
 2000 : 15 Rue des Bains de Nicolas Wadimoff
 2001 : L’Héritier de Christian Karcher
 2002 : Kadogo de Nicolas Wadimoff
 2002 : La colère du diable de Chris Van der Stapen
 2003 : Agathe de Anne Deluz
 2004 : Les États-Unis d’Albert de André Forcier
 2005 : Van Gogh, le Suicidé de la Société de André Martin
 2005 : Du Rouge sur la Croix de Dominique Othenin-Girard
 2006 : Des Fleurs pour Algernon de David Delrieux
 2007 : La Grande peur dans la montagne de Claudio Tonetti
 2008 : Petites vacances à Knokke-le-Zoutt de Yves Matthey
 2009 : DIRTY MONEY l’infiltré de Dominique Othenin-Girard
 2009 : La Cité de Kim Nguyen
 2012 : Bob & et les Sex Pistaches de Yves Matthey
 2013 : LUCIA 21 de Laura Cazador
 2017 : La Lumière de l’espoir de Silvia Quer
 2018 : Insoumises de Fernando Perez et Laura Cazador

Références

Liens externes 
 André Martin sur Swissfilms
 André Martin sur imbd.com
 André Martin sur unifrance.org
 André Martin sur editionsnotari.ch
 Article du Temps
 Article de la RTS

Naissance dans le canton du Valais
Naissance en 1955
Producteur suisse de cinéma